Szerhij Leonyidovics Feszenko (1959) szovjet színekben olimpiai bajnok ukrán úszó (oroszul: Szergej Leonyidovics Feszenko)
 Szerhij Szerhijovics Feszenko (1982) ukrán úszó, olimpikon, előbbinek a fia (oroszul: Szergej Szergejevics Feszenko)